Cocaine, chanson de J.J. Cale sortie en 1976 ;
 Cocaine, album de Z-Ro sorti en 2009.